24/7 – album grupy GusGus
 24/7 – album grupy U.D.O.